Бартрам, Джон:
 Бартрам, Джон (1699—1777) — американский натуралист.
 Бартрам, Джон (1925—2014) — австралийский легкоатлет.